Прови́нция:
 Провинция — административно-территориальная единица в ряде государств.
 Провинции Российской империи — административно территориальная единица Российской империи в 1719—1775 годах.
 Провинция церковная — в Католической церкви объединение нескольких соседних епархий, во главе которого стоит митрополит. В одной стране может быть несколько провинций или одна провинция (как, например, в России); известны случаи, когда провинция охватывала частично или полностью территорию нескольких стран.
 Провинция — разговорное название периферийных районов страны по отношении к центру в странах, ориентированных вокруг единого центра, например, в России (провинциал — житель провинции).
 Мухосранск

Другое:
 «Провинция» — телекомпания, Вещающая в Череповце и имеющая филиал в Великом Устюге.
 «Провинция» — российский издательский дом, издающий еженедельные полноцветные региональные газеты в 24 регионах России.
 «Провинция» — украинская региональная еженедельная газета, издаваемая в г. Константиновка на Украине.
 «Провинция» — петербургская рэп-группа второй половины 1990-х, предшествовавшая 2H Company.

Литература 
 Н. Инюшкин. Провинция // Инюшкин Н. М. Провинциальная культура: взгляд изнутри. — Пенза, 2004. — С. 16—29; 37—50.
 Е. Сайко. Социокультурный портрет российской провинции Серебряного века // Сайко Е. А. Культур-диалог философии и искусства в эпоху Серебряного века. — , Изд-во РАГС, 2004. — С. 35—46.
 Б. Ишкин. Динамика представлений о провинциальном городе в российской культуре Нового времени // Фундаментальные проблемы культурологии: Сб. ст. по материалам конгресса / Отв. ред. Д. Л. Спивак. — М.: Новый хронограф: Эйдос. Т. 6: Культурное наследие: От прошлого к будущему. — 2009, с. 311—320.

Административные единицы